Jarda může být 
domácí podoba jména
 Jaroslav
 Jaromír
 Jarmil
 Jaromil
 Jarolím

 příjmení 
 Olivier Jarda – kanadský zpěvák

další významy
 jarda (jednotka) (, z anglického yard) – jednotka délky (91,438 centimetrů) užívaná na Jónských ostrovech v období Spojeného státu sedmi jónských ostrovů

Reference